

Patronyme 

 Étienne de Marsay () : sénéchal d'Anjou et trésorier du roi Henri II Plantagenêt ;
 Faye Marsay (1986- ) : actrice britannique de théâtre, de télévision et de cinéma ;
 Georges de Marsay (1743-1796) : ecclésiastique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Henri de Marsay (1793-1833 ou 1834) : personnage de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac.

Toponyme 

 Château de Marsay.